Zwieklinge – abgeleitet vom Grundwort Klinge ‚kleines Kerbtal‘ –  ist ein geographischer Name:

Ortschaft:
 Zwieklinge (Schwäbisch Gmünd), Hof im Stadtteil Rechberg von Schwäbisch Gmünd, Ostalbkreis, Baden-Württemberg

Täler:
 Zwieklinge (Jagst), linkes Bachtal zur Jagst vor Widdern, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Zwieklinge (Reichenbach), linkes Oberlauf-Bachtal des Reichenbachs (zur Lauter) bis Stollenhäusle, Stadtteil Rechberg, Schwäbisch Gmünd, Ostalbkreis, Baden-Württemberg